Herrngraben ist der Name folgender Gewässer:

 Herrngraben (Breitbach), linker Zufluss des Breitbachs (zum Main) abwärts von Willanzheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Herrngraben (Semme), linker Zufluss der  Semme (zur Gersprenz) gegenüber Hergershausen, Stadt Hergershausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Herrngraben (Zeller Bach), linker Zufluss des Zeller Bachs (zur Isar) vor Bairawies,  Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Herrnbach
 Herrengraben